Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Marin Draganja e Henri Kontinen hanno battuto in finale Fabrice Martin e Purav Raja per 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (Campioni)

  Andre Begemann /  Robin Haase (primo turno)
  Sergey Betov /  Alexander Bury (semifinale)

Wildcard

  Dino Marcan /  Antonio Šančić (primo turno)

  Mate Delić /  Nikola Mektić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

PBZ Zagreb Indoors 2015
ATP World Tour 2015